Ана́пест ( «отражённый назад; обратный <дактилю>»); менее распространено ударение анапе́ст (соответствующее ) — трёхсложный стихотворный размер.

В античной квантитативной метрике — метр, стопа которого состоит из двух кратких слогов и одного долгого.

В новоевропейской силлабо-тонической метрике анапестом именуется метр, стопа которого состоит из двух безударных и третьего ударного слога.

Пример трёхстопного анапеста:
О, весна́ без конца́ и без кра́ю —
Без конца́ и без кра́ю мечта́!
Узнаю́ тебя, жи́знь! Принима́ю!
И приве́тствую зво́ном щита́!

Другой пример:

Есть в напе́вах твои́х сокрове́нных
Рокова́я о ги́бели ве́сть.
Есть прокля́тье заве́тов свяще́нных,
Поруга́ние сча́стия е́сть.

Пятистопный:

По широ́ким моста́м… Но ведь мы всё равно́ не успе́ем, 
Этот ве́тер меша́ет, ведь мы заблудились в пути, 
По безлюдным моста́м, по широ́ким и чёрным алле́ям 
Добежа́ть хоть к рассве́ту, и останови́ть, и спасти́. 

Наиболее употребительны размеры русского силлабо-тонического анапеста — четырёх- и трёхстопный (с середины XIX века).

Мнемоническая фраза 
Не броди́л с кистенём я в дремучем лесу́,я ана́пест с собо́ю носи́л.

Другие трёхсложные размеры 
 Амфибрахий
 Дактиль

Литература

Ссылки